Зопилотепек има више значења:

 Зопилотепек (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зопилотепек (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зопилотепек (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зопилотепек (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику